

Oriente Médio
Babilónia — capital da antiga Suméria e Acádia, no sul da Mesopotâmia
Civilização babilônica
Império Paleobabilônico — cidade-Estado acadiana fundada em 1 867 a.C. por uma dinastia amorita na antiga Mesopotâmia
Império Neobabilônico — época compreendida entre 626 a.C. a 539 a.C., dominada pelo governo de Nabucodonosor II e outros até sua conquista pelo Império Aquemênida
Babil — atual província do Iraque

Localidades no Brasil
Babilônia - antiga denominação de Marliéria, estado de Minas Gerais
Babilônia - antiga denominação de Vieiras, estado de Minas Gerais
Babilônia - antiga estação ferroviária no município de São Carlos, estado de São Paulo
Babilônia - distrito do município de Delfinópolis, estado de Minas Gerais
Morro da Babilônia — morro no município do Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro
Vila Babilônia — bairro no município de São Paulo, estado de São Paulo

Obras de arte 
Babilônia (álbum) — de Rita Lee
Babilônia (telenovela) — produção brasileira exibida em 2015
Rio Babilônia — filme brasileiro de 1982 dos gêneros policial, drama e erótico, dirigido por Neville de Almeida
Ruínas da Babilônia — segundo álbum da banda brasileira de reggae Tribo de Jah
Babylon (2022) — de Damien Chazelle, conhecido no Brasil como Babilônia

Outros 
Projeto Babilônia — projeto de armamento de Saddam Hussein, presidente do Iraque
Fortaleza de Babilónia (Cairo) — fortaleza romano-bizantina situada no Cairo, Egito
Tai Babilonia — patinadora artística estadunidense

Desambiguações de história
Desambiguações de música
Desambiguações de topônimos